architekt
 architekt wnętrz
 architekt krajobrazu
 architekt informacji
 „Architekt” – miesięcznik wydawany w latach 1900–1932
 Architekt – polski film dokumentalny z 2017 roku